Чемпионат Европы по русским шашкам среди женщин 2020 года планировалось провести 11 по 20 сентября в Йыгева (Эстония). Однако из-за пандемии коронавируса чемпионат был перенесён на 10-19 сентября 2021 года. Одновременно проводился чемпионат Европы среди мужчин. Призовой фонд обоих чемпионатов 25 000 $.

В основной программе и блице соревнования прошли по русским шашкам, а в формате быстрые шашки по бразильским шашкам.

Все соревнования проводились по смешанной программе в два этапа - предварительный этап и финальный. В финальной стадии принимали участие не более трёх игроков от одной страны.

Предварительный этап соревнований по быстрым и молниеносным шашкам проводился по швейцарской системе. 8 лучших игроков разыгрывали в четвертьфинале (пары 1-8, 2-7, 3-6, 4-5), полуфинале и финале титулы чемпионов Европы, играя по 1 микро-матчу. Победителем становился игрок, победивший в микро-матче. В случае ничейного результата, победителем становилась спортсменка, занявшая более высокое место на предварительном этапе. Игроки, проигравшие в матчах четвертьфинала разыгрывали места с 5 по 8.

Предварительный этап соревнований в основной программе проводился в два этапа. Первый этап - швейцарская система в 7 туров, каждый тур представляет собой микро-матч из двух партий. На втором этапе 8 лучших игроков разыграли в четвертьфинале (пары 1-8, 2-7, 3-6, 4-5), полуфинале и финале титулы чемпионов Европы, играя по 2 микро-матча. Победителем становилась спортсменка, победившая по итогам двух микро-матчей. В случае ничейного результата по итогам двух микро-матчей, победителем становилась спортсменка, занявшая более высокое место в основном турнире. Игроки, проигравшие в матчах четвертьфинала разыгрывали места с 5 по 8. 

Участницы, занявшие 9 место и ниже, сыиграли два дополнительных тура по швейцарской системе.

Основная программа

Предварительный этап (7 раундов) 
 16 спортсменок из 8 стран

Четвертьфинал 
Светлана Стрельцова — Яна Якубович 0-2

Вера Хващинская — Зинаида Александрова 2-0

Милда Йоцайте — Эма Саурас 0-2

Мария Гайдаржи — Каари Вайнонен 1-1, 1-1

Полуфинал 
 За 1- 4 место
Яна Якубович — Мария Гайдаржи 1-1, 2-0

Вера Хващинская — Эмма Саврас 2-0

 За 5 - 8 место
Каари Вайнонен — Светлана Стрельцова 0-2, 0-2

Милда Йоцайте — Зинаида Александрова 1-1, 1-1

Финал 
 Матч за 1-е место
Яна Якубович — Вера Хващинская 2-0

 Матч за 3-е место
Мария Гайдаржи — Эмма Саврас 1-1, 1-1

 Матч за 5-е место
Светлана Стрельцова — Милда Йоцайте 0-2

 Матч за 7-е место
Каари Вайнонен — Зинаида Александрова 1-1, 1-1

Итоговое положение

Быстрые шашки 
 Бразильские шашки

Предварительный этап (7 раундов) 
 18 спортсменок из 8 стран

Четвертьфинал 
Яна Якубович — Регина Пиронен 2-0

Вера Хващинская — Марика Азоян 2-0

Светлана Стрельцова — Милда Йоцайте 2-0

Полина Петрусёва — Мерилий Ялг 1-1

Полуфинал 
 За 1- 4 место
Светлана Стрельцова — Яна Якубович 0-2

Вера Хващинская — Полина Петрусёва 1-1

 За 5 - 8 место
Милда Йоцайте — Регина Пиронен 2-0

Мерилий Ялг — Марика Азоян 1-1

Финал 
 Матч за 1-е место
Вера Хващинская — Яна Якубович 2-0

 Матч за 3-е место
Полина Петрусёва — Светлана Стрельцова 2-0

 Матч за 5-е место
Милда Йоцайте — Мерилий Ялг 1-1

 Матч за 7-е место
Регина Пиронен — Марика Азоян 1-1

Итоговое положение

Блиц

Предварительный этап (8 раундов) 
 19 спортсменок из 8 стран

Четвертьфинал 
Полина Петрусёва — Каари Вайнонен 1-1

Виктория Николаева — Регина Пиронен 2-0

Вера Хващинская — Мария Гайдаржи 0-2

Мерилий Ялг — Милда Йоцайте 1-1

Полуфинал 
 За 1- 4 место
Полина Петрусёва — Мария Гайдаржи 2-0

Виктория Николаева — Милда Йоцайте 2-0

 За 5 - 8 место
Вера Хващинская — Каари Вайнонен 1-1

Мерилий Ялг — Регина Пиронен 0-2

Финал 
 Матч за 1-е место
Виктория Николаева — Полина Петрусёва 1-1

 Матч за 3-е место
Милда Йоцайте — Мария Гайдаржи 1-1

 Матч за 5-е место
Вера Хващинская — Регина Пиронен 1-1

 Матч за 7-е место
Каари Вайнонен  — Мерилий Ялг 2-0

Итоговое положение

Примечания

Ссылки 
 Регламент Чемпионата Европы 2021 года по шашкам-64 среди мужчин и женщин

женщин
Спорт в Эстонии в 2021 году
2021 год в шашках
Чемпионаты Европы в Эстонии
Сентябрь 2021 года
Шашки русские
Шашки в Эстонии